Astika ist:

 Astika (Philosophie), Bezeichnung für die Anhänger der sechs „orthodoxen“ Schulen der indischen Philosophie, deren Lehren auf den Veden beruhen, Gegensatz Nastika
 Astika (Mythologie), einer der Rishis in der indischen Mythologie